

Гірсово — селище, Юр'янський район, Кіровська область
 Гірсово — станційне селище, Юр'янський район, Кіровська область

Див. також 
 Гірсовський кар'єр